Giralt o Gerard, nom de persona
 Torre Giralt, casa de Sant Joan Despí (Baix Llobregat) 
 Biografies:
 Casimir Giralt i Bullich (Barcelona 1883 - 1957), advocat i polític 
 Daniel Giralt-Miracle i Rodríguez (Barcelona, 1944), crític, historiador de l'art i professor 
 Emili Giralt i Raventós (Vilafranca del Penedès, 1927 - Barcelona, 2008), historiador català 
 Ernest Giralt i Lledó (Viladecans, 1948), professor del departament de química orgànica la Universitat de Barcelona 
 Francesc Giralt i Prat, enginyer químic català 
 Lluís Giralt i Vidal (Sant Pere de Ribes, 1964), alcalde de Sant Pere de Ribes 
 Jaume Giralt
 Josep Giralt i Balagueró, director del Museu de Lleida 
 Josep Giralt i Ciurana, jugador d'hoquei patins 
 Narcís Giralt i Sallarès (Sabadell, 1846 - 1925), professor de teoria de teixits i pintor català 
 Pere Giralt Alemany (Vilanova i la Geltrú, 1856 - L'Havana, 1924), periodista i escriptor 
 Ricard Giralt Miracle (Barcelona, 1911 – 1994), il·lustrador, dissenyador gràfic i tipògraf català